Гарри Моррис:  (1893—1954) — британский политик, член Палаты общин Великобритании от центрального округа Шеффилда (1945—1950).
  (1896—1974) — австралийский борец и ныряльщик, участник летних Олимпийских игр 1928 года.